Араґюх () — село в марзі Котайк, у Вірменії.

Пам'ятки 
 Церква Араґюха.

Посилання 
 Араґюх  на GEOnet Names Server
 World Gazeteer: Armenia – World-Gazetteer.com
 Араґюх  на foto-planeta.com
 Погода в Араґюху

Примітки 

Села Вірменії